Star Wars - Darth Bane - La dinastia del male o semplicemente La dinastia del male (Dynasty of Evil) è un romanzo del 2009 scritto da Drew Karpyshyn facente parte dell'Universo espanso di Guerre stellari. Il romanzo è il terzo della serie Darth Bane, incentrata sulla vita dello stesso e della sua creazione della famosa massima Sith: la regola dei due. La serie è ambientata nel Periodo della Vecchia Repubblica, 948 anni prima degli eventi del film La minaccia fantasma.

È stato tradotto in italiano nel 2013 per multiplayer.it Edizioni.

Trama 
Sono trascorsi vent'anni da quando il signore oscuro dei Sith Darth Bane ha introdotto nell'ordine la regola dei due: un maestro che detiene il potere e tramanda il sapere, e un apprendista che impara per sfidare e usurpare, infine, il signore oscuro in un duello mortale. L'allieva di Bane, Zannah, deve però ancora sfidare il suo maestro nello scontro mortale e dimostrarsi degna di succedergli. Determinato a non lasciare che il sogno Sith di dominare la galassia muoia con lui, Bane giura di arrivare al segreto di un signore oscuro dimenticato, che garantirà l'immortalità ai Sith e a se stesso.

Un'opportunità si manifesta quando un emissario Jedi viene assassinato sul pianeta minerario Doan, dando a Bane la scusa per inviare la sua apprendista a indagare, mentre egli stesso parte in segreto per impossessarsi dell'antico holocron di Darth Andeddu e della preziosa conoscenza che contiene. Ma Zannah intuisce che il suo maestro ha iniziato a dubitare di lei, e percepisce che sta nascondendo qualcosa di cruciale per il suo futuro. Mentre Bane irrompe nella lontana roccaforte di un fanatico culto Sith, Zannah prepara la caduta del suo maestro scegliendosi come apprendista un Jedi rinnegato.

Zannah, tuttavia, non è l'unica che desidera distruggere Darth Bane: la Principessa Serra, della famiglia regale di Doan, è tormentata dai ricordi del soldato Sith che ha assassinato suo padre e l'ha torturata da bambina. Intenzionata a punirlo, ingaggia uno spietato assassino per trovare il suo torturatore e riportarlo vivo a lei, in modo da fargli assaporare la propria ira. Quando Bane scompare improvvisamente, Zannah e l'assassino si mettono al suo inseguimento.

Collegamenti esterni 
 

Libri dell'Universo espanso di Guerre stellari